

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 27, w tym 1 podstawowa
 Popówka – część miasta Tomaszów Lubelski
 Popówka – część wsi Horbów-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Zalesie
 Popówka – część wsi Chmielek w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Łukowa
 Popówka – część wsi Babice w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Obsza
 Popówka – część wsi Lipiny Górne-Lewki w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Potok Górny
 Popówka – część wsi Luchów Górny w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Tarnogród
 Popówka – część wsi Różaniec w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Tarnogród
 Popówka – część wsi Berdyszcze w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dorohusk 
 Popówka – część wsi Kobyle w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec
 Popówka  – przysiółek kolonii Zabitek w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Popówka – część wsi Busówno w  woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica
 Popówka – część wsi Pniówno w  woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica
 Popówka – część wsi Syczyn w  woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica
 Popówka – część wsi Wojsławice w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wojsławice
 Popówka – część wsi Nieledew w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Trzeszczany 
 Popówka – część wsi Krupe w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Krasnystaw
 Popówka – część wsi Werechanie w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rachanie 
 Popówka – część wsi Nowy Holeszów w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Hanna
 Popówka – część wsi Zbereże w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wola Uhruska
 Popówka – część wsi Kadłubiska w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Komarów-Osada
 Popówka – część wsi Świdniki w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Miączyn
 Popówka – część wsi Kalinówka w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Popówka – część wsi Rozłopy w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sułów
 Popówka – część wsi Sitaniec-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość 
 Popówka – część wsi Brzoskwinia w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów
 Popówka – część wsi Żubronajcie w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol 
 Popówka – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy

Inne 
 popówka – budynek parafialny w którym mieszka pop
 Popówka – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Dokszyce
Popówka – dawna osada na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.
Popówka – dawny zaścianek. Tereny, na których był położony leżą obecnie na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.
 Popówka – miejsce pamięci narodowej w woj. podlaskim, w gminie Gródek
 Popówka – wzgórze na Garbie Tenczyńskim (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)
 Popówka – zabytkowa kamienica w Częstochowie
 Popówka – potok w dorzeczu Odry, prawy dopływ potoku Młynówki
 Popówka – zniesiona nazwa osady w gminie Zalewo, w województwie warmińsko-mazurskim

Zobacz też 
 Popowice, Popowizna, Popowo, Popowo Kościelne, Popów, Popówko,  Popów-Kolonia

Linki zewnętrzne